Класификацията на скорпионите обхваща тринадесет съществуващи семейства и около 1400 описани видове и подвидове. Също така включва 100 вида на изчезнали скорпиони.

Класификацията се основава на тази на Victor Fet и Michael E. Soleglad.

Класификация 
Разред Скорпиони 
 Род †Praearcturus Woodward, 1871
 Род †Branchioscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Acanthoscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Gigantoscorpio Størmer, 1963
 Род †Centromachus Thorell and Lindström, 1885
 Род †Cyclophthalmus Corda, 1835
 Род †Anthracochaerilus Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Trachyscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Scoloscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Garnettius Petrunkevitch, 1953
 Род †Palaeobuthus Petrunkevitch, 1913
 Род †Boreoscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Leioscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Opsieobuthus Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Pseudobuthiscorpius Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Petaloscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Waterstonia Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Stenoscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Willsiscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Spongiophonus Wills, 1947
 Род †Liassiscorpionides Bode, 1951
 Род †Mioscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Подразред †Mesoscorpionina Stockwell, 1989
 Род †Mesophonus Wills, 1910
 Род †Mazonia Meek & Worthen, 1868
 Род †Heloscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Phoxiscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Isobuthus Fric, 1904
 Род †Eobuthus Fric, 1904
 Род †Eoscorpius Meek & Worthen, 1868
 Род †Pareobuthus Wills, 1959
 Род †Kronoscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Paraisobuthus Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Telmatoscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Подразред Neoscorpionina Thorell & Lindström, 1885
 Инфраразред †Palaeosterni (Stockwell, 1989)
 Род †Eoctonus Petrunkevitch, 1913
 Род †Buthiscorpius Petrunkevitch, 1953
 Род †Allobuthiscorpius Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Apiscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Anthracoscorpio Kusta, 1885
 Род †Lichnoscorpius Petrunkevitch, 1949
 Род †Allobuthus Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Coseleyscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Инфраразред Orthosterni Reginald Innes Pocock, 1911
 Род †Palaeopisthacanthus Petrunkevitch, 1913
 Род †Compsoscorpius Petrunkevitch, 1949
 Парвразред Pseudochactida Michael E. Soleglad et Victor Fet, 2003
 Надсемейство Pseudochactoidea Alexander V. Gromov, 1998
 Семейство Pseudochactidae Alexander V. Gromov, 1998
 Род Pseudochactas Alexander V. Gromov, 1998
 Род Troglokhammouanus Wilson R. Lourenço, 2007
 Род Vietbocap Wilson R. Lourenço & Pham, 2010
 Парвразред Buthida Michael E. Soleglad et Victor Fet, 2003
 Надсемейство Buthoidea Carl Ludwig Koch, 1837
 Семейство Дебелоопашати скорпиони (Buthidae) Carl Ludwig Koch, 1837
 Род †Palaeoakentrobuthus Wilson R. Lourenço & Weitschat, 2000
 Род †Palaeoananteris Wilson R. Lourenço & Weitschat, 2001
 Род †Palaeogrosphus Wilson R. Lourenço, 2000
 Род †Palaeolychas Wilson R. Lourenço & Weitschat, 1996
 Род †Palaeoprotobuthus Wilson R. Lourenço & Weitschat, 2000
 Род †Palaeotityobuthus Wilson R. Lourenço & Weitschat, 2000
 Род †Palaeolychas Wilson R. Lourenço & Weitschat, 1996
 Род †Palaeoisometrus Lourenco & Weitschat 2005
 Род †Palaeospinobuthus Lourenco, Henderickx & Weitschat 2005
 Род Afghanobuthus Wilson R. Lourenço, 2005
 Род Afroisometrus František Kovařík, 1997
 Род Akentrobuthus Bruno H. Lamoral, 1976
 Род Alayotityus Armas, 1973
 Род Ananteris Tord T. Thorell, 1891
 Род Ananteroides Borelli, 1911
 Род Androctonus Christian Gottfried Ehrenberg, 1828
 Род Anomalobuthus Karl Kraepelin, 1900
 Род Apistobuthus Susan Finnegan, 1932
 Род Australobuthus Locket, 1990
 Род Babycurus Friedrich Karsch, 1886
 Род Baloorthochirus František Kovařík, 1996
 Род Birulatus Max Vachon, 1974
 Род Buthacus Birula, 1908
 Род Butheoloides Hirst, 1925
 Род Butheolus Eugène Simon, 1882
 Род Buthiscus Birula, 1905
 Род Buthoscorpio Werner, 1936
 Род Buthus Leach, 1815
 Род Centruroides Marx, 1890
 Род Charmus Friedrich Karsch, 1879
 Род Cicileiurus Teruel, 2007
 Род Cicileus Max Vachon, 1948
 Род Compsobuthus Max Vachon, 1949
 Род Congobuthus Wilson R. Lourenço, 1999
 Род Darchenia Max Vachon, 1977
 Род Egyptobuthus Wilson R. Lourenço, 1999
 Род Femtobuthus Lowe, 2010
 Род Grosphus Eugène Simon, 1880
 Род Hemibuthus Reginald Innes Pocock, 1900
 Род Hemilychas Hirst, 1911
 Род Himalayotityobuthus Wilson R. Lourenço, 1997
 Род Hottentotta Birula, 1908
 Род Iranobuthus František Kovařík, 1997
 Род Isometroides Arnold Keyserling, 1885
 Род Isometrus Christian Gottfried Ehrenberg, 1828
 Род Karasbergia Hewitt, 1913
 Род Lanzatus František Kovařík, 2001
 Род Leiurus Christian Gottfried Ehrenberg, 1828
 Род Liobuthus Birula, 1898
 Род Lissothus Max Vachon, 1948
 Род Lychas Carl Ludwig Koch, 1845
 Род Lychasioides Max Vachon, 1974
 Род Mauritanobuthus Qi & Wilson R. Lourenço, 2007
 Род Mesobuthus Max Vachon, 1950
 Род Mesotityus González-Sponga, 1981
 Род Microananteris Wilson R. Lourenço, 2003
 Род Microbuthus Karl Kraepelin, 1898
 Род Microtityus Kjellesvig-Waering, 1966
 Род Neobuthus Hirst, 1911
 Род Neogrosphus Wilson R. Lourenço, 1995
 Род Odontobuthus Max Max Vachon, 1950
 Род Odonturus Ferdinand Friedrich Karsch, 1879
 Род Orthochiroides František Kovařík, 1998
 Род Orthochirus Friedrich Karsch, 1891
 Род Pantobuthus  Wilson R. Lourenço & Duhem, 2009
 Род Parabuthus Reginald Innes Pocock, 1890
 Род Pectinibuthus Fet, 1984
 Род Physoctonus  Mello-Leitao, 1934
 Род Picobuthus Lowe, 2010
 Род Plesiobuthus Reginald Innes Pocock, 1900
 Род Polisius Fet, Capes & Sissom, 2001
 Род Psammobuthus Birula, 1911
 Род Pseudolissothus Wilson R. Lourenço, 2001
 Род Pseudolychas Karl Kraepelin, 1911
 Род Pseudouroplectes Wilson R. Lourenço, 1995
 Род Razianus Farzanpay, 1987
 Род Rhopalurus Tord T. Thorell, 1876
 Род Riftobuthus Wilson R. Lourenço, Duhem & Cloudsley-Thompson, 2010
 Род Sabinebuthus Wilson R. Lourenço, 2001
 Род Saharobuthus  Wilson R. Lourenço & Duhem, 2009
 Род Sassandiothus Farzanpay, 1987
 Род Somalibuthus František Kovařík, 1998
 Род Somalicharmus František Kovařík, 1998
 Род Thaicharmus František Kovařík, 1995
 Род Tityobuthus Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Tityopsis Armas, 1974
 Род Tityus Carl Ludwig Koch, 1836
 Род Troglorhopalurus Wilson R. Lourenço, Baptista & Giupponi, 2004
 Род Troglotityobuthus Wilson R. Lourenço, 2000
 Род Uroplectes Peters, 1861
 Род Uroplectoides Wilson R. Lourenço, 1998
 Род Zabius Tord T. Thorell, 1893
 Семейство Microcharmidae Wilson R. Lourenço, 1996
 Род Microcharmus Wilson R. Lourenço, 1995
 Род Neoprotobuthus Wilson R. Lourenço, 2000
 Парвразред Chaerilida Michael E. Soleglad et Victor Fet, 2003
 Надсемейство Chaeriloidea Reginald Innes Pocock, 1893
 Семейство Chaerilidae Reginald Innes Pocock, 1893
 Подсемейство †Electrochearilinae Victor Fet, Michael E. Soleglad et Scott R. Anderson, 2004
 Род †Electrochaerilus Santiago-Blay, Fet, Soleglad & Anderson, 2004
 Подсемейство Chearilinae Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Chaerilus Eugène Simon, 1877
 Парвразред Iurida Michael E. Soleglad et Victor Fet, 2003
 Надсемейство Chactoidea Reginald Innes Pocock, 1893
 Семейство Chactidae Reginald Innes Pocock, 1893
 Подсемейство Chactinae Reginald Innes Pocock, 1893
 Триб Chactini Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Chactas Gervais, 1844
 Род Teuthraustes Simon, 1878
 Род Vachoniochactas Gonzalez-Sponga, 1978
 Триб Nullibrotheini Michael E. Soleglad et Victor Fet, 2003
 Род Nullibrotheas Williams, 1974
 Подсемейство Brotheinae Eugène Simon, 1879
 Триб Belisariini Wilson R. Lourenço, 1998
 Род Belisarius Eugène Simon, 1879
 Триб Brotheini Eugène Simon, 1879
 Подтриб Brotheina Eugène Simon, 1879
 Род Broteochactas Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Brotheas Carl Ludwig Koch, 1837
 Род Hadrurochactas Reginald Innes Pocock, 1893
 Подтриб Neochactina Michael E. Soleglad et Victor Fet, 2003
 Род Neochactas Soleglad & Fet 2003
 Подсемейство Uroctoninae Reginald I. Pocock & Thorell, 1876
 Род Anuroctonus Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Uroctonus Tord T. Thorell, 1876
 Семейство Euscorpiidae Laurie, 1896
 Подсемейство Euscorpiinae Laurie, 1896
 Род Euscorpius Tord T. Thorell, 1876
 Подсемейство Megacorminae Karl Kraepelin, 1905
 Триб Chactopsini Michael E. Soleglad et W. David Sissom, 2001
 Род Chactopsis Kraepelin, 1912
 Триб Megacormini Karl Kraepelin, 1905
 Род Megacormus Karsch, 1881
 Род Plesiochactas Reginald Innes Pocock, 1900
 Подсемейство Scorpiopinae Karl Kraepelin, 1905
 Триб Scorpiopini Karl Kraepelin, 1905
 Род Alloscorpiops Max Vachon, 1980
 Род Dasyscorpiops Max Vachon, 1974
 Род Euscorpiops Max Vachon, 1980
 Род Neoscorpiops Max Vachon, 1980
 Род Parascorpiops Banks, 1928
 Род Scorpiops Peters, 1861
 Триб Troglocormini Michael E. Soleglad et W. David Sissom, 2001
 Род Troglocormus Francke, 1981
 Семейство Superstitioniidae Herbert Stahnke, 1940
 Подсемейство Alacraninae Vignoli & Prendini, 2009
 Род Alacran Francke, 1982
 Подсемейство Superstitioniinae Herbert Stahnke, 1940
 Род Superstitionia Stahnke, 1940
 Подсемейство Typlochactinae Robert Mitchell, 1971
 Род Sotanochactas Francke, 1986
 Род Stygochactas Vignoli & Prendini, 2009
 Род Typhlochactas Mitchell, 1971
 Семейство Vaejovidae Tord T. Thorell, 1876
 Подсемейство Smeringurinae Soleglad & Fet, 2008
 Триб Smeringurini Soleglad & Fet, 2008
 Род Paruroctonus Werner, 1934
 Род Smeringurus Haradon, 1983
 Род Vejovoidus Stahnke, 1974
 Триб Paravaejovini Soleglad & Fet, 2008
 Род Paravaejovis Williams, 1980
 Подсемейство Syntropinae Kraepelin, 1905
 Триб Stahnkeini Soleglad & Fet, 2006
 Род Gertschius Graham & Soleglad, 2007
 Род Kuarapu Francke & Ponce-Saavedra, 2010
 Род Serradigitus Stahnke, 1974
 Род Stahnkeus Soleglad & Fet, 2006
 Род Wernerius Soleglad & Fet, 2008
 Триб Syntropini Kraepelin, 1905
 Подтриб Syntropina Kraepelin, 1905
 Род Syntropis Kraepelin, 1900
 Подтриб Thorelliina Soleglad & Fet, 2008
 Род Kochius Soleglad & Fet, 2008
 Род Thorellius Soleglad & Fet, 2008
 Подсемейство Vaejovinae Tord T. Thorell, 1876
 Род Franckeus Soleglad & Fet, 2005
 Род Pseudouroctonus Stahnke, 1974
 Род Uroctonites Williams & Savary, 1991
 Род Vaejovis Carl Ludwig Koch, 1836
 Надсемейство Iuroidea Tord T. Thorell, 1876
 Семейство Caraboctonidae Karl Kraepelin, 1905
 Подсемейство Caraboctoninae Karl Kraepelin, 1905
 Род Caraboctonus Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Hadruroides Reginald Innes Pocock, 1893
 Подсемейство Hadrurinae Herbert L. Stahnke, 1974
 Род Hadrurus Tord T. Thorell, 1876
 Род Hoffmannihadrurus Victor Fet и Michael E. Soleglad, 2004
 Семейство Iuridae Tord T. Thorell, 1876
 Род Calchas Birula, 1899
 Род Iurus Tord T. Thorell, 1876
 Надсемейство Scorpionoidea Pierre André Latreille, 1802
 Семейство †Protoischnuridae Maria da Gloria P. de Carvalho et Wilson R. Lourenço, 2001
 Род †Araripescorpius Campos, 1986
 Род †Protoischnurus Carvalho & Lourenço, 2001
 Семейство Bothriuridae Eugène Simon, 1880
 Подсемейство Bothriurinae Eugène Simon, 1880
 Род Brachistosternus Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Bothriurus Peters, 1861
 Род Brandbergia Prendini, 2003
 Род Brazilobothriurus Lourenço & Monod, 2000
 Род Centromachetes Lönnberg, 1897
 Род Cercophonius Peters, 1861
 Род Lisposoma R. Lawrence, 1928
 Род Orobothriurus Maury, 1975
 Род Pachakutej Ochoa, 2004
 Род Phoniocercus Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Tehuankea Cekalovic, 1973
 Род Thestylus Eugène Simon, 1880
 Род Timogenes Eugène Simon, 1880
 Род Urophonius Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Vachonia Abalos, 1954
 Семейство Hemiscorpiidae Reginald Innes Pocock, 1893
 Подсемейство Hemiscorpiinae Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Hemiscorpius Peters, 1861
 Подсемейство Heteroscorpioninae Karl Kraepelin, 1905
 Род Heteroscorpion Birula, 1903
 Подсемейство Liochelinae Fet & Bechly, 2001
 Род Cheloctonus Reginald Innes Pocock, 1892
 Род Chiromachetes Reginald Innes Pocock, 1899
 Род Chiromachus Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Hadogenes Kraepelin, 1894
 Род Hormiops Fage, 1933
 Род Iomachus Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Liocheles Sundevall, 1833
 Род Opisthacanthus Peters, 1861
 Род Palaeocheloctonus Lourenço, 1996
 Род Tibetiomachus Lourenço & Qi, 2006
 Семейство Същински скорпиони (Scorpionidae) Pierre André Latreille, 1802
 Подсемейство Diplocentrinae Friedrich Karsch, 1880
 Триб Diplocentrini Friedrich Karsch, 1880
 Род Bioculus Herbert Stahnke, 1968
 Род Cazierius Francke, 1978
 Род Didymocentrus Karl Kraepelin, 1905
 Род Diplocentrus Peters, 1861
 Род Heteronebo Reginald Innes Pocock, 1899
 Род Oiclus Eugène Simon, 1880
 Род Tarsoporosus Francke, 1978
 Триб Nebini Karl Kraepelin, 1905
 Род Nebo Eugène Simon, 1878
 Подсемейство Scorpioninae Pierre André Latreille, 1802
 Род †Mioscorpio Kjellesvig-Waering, 1986
 Род †Sinoscorpius Hong, 1983
 Род Горски скорпиони (Heterometrus) Christian Gottfried Ehrenberg, 1828
 Род Opistophthalmus Carl Ludwig Koch, 1837
 Род Pandinus Tord T. Thorell, 1876
 Род Scorpio Linnaeus, 1758
 Подсемейство Urodacinae Reginald Innes Pocock, 1893
 Род Urodacus Peters, 1861
 Род Aops Volschenk & Prendini, 2008
 Подсемейство Rugodentinae Bastawade, Sureshan & Radhakrishnan, 2005
 Род Rugodentus Bastawade, Sureshan & Radhakrishnan, 2005

Източници

Вижте също 
 Скорпиони

 
Таксономия